Hôtel Hermitage peut désigner plusieurs établissements hôteliers :
 l'hôtel Hermitage Monte-Carlo à Monaco ;
 l'Hermitage Barrière à La Baule-Escoublac ;
 l'Hôtel Ermitage.